Löwith ist eine Schreibvariante des Begriffs und Namens Levit. Es ist u. a. der Familienname folgender Personen:

 Karl Löwith (1897–1973), deutscher Philosoph
 Wilhelm Löwith (1861–1932), böhmisch-deutscher Kunstmaler